László Szabó (remer) (nascut el 1953), remer de velocitat hongarès
 László Szabó (1917–1998), Gran Mestre d'escacs hongarès
 László Szabó (futbolista, 1989), jugador de futbol de l'MTK Hungária FC
 László Szabó (jugador d'handbol, 1946), jugador d'handbol hongarès que competí als jocs olímpics de 1972
 László Szabó (jugador d'handbol, 1955), jugador d'handbol hongarès que competí als jocs olímpics de 1980 i 1988
 László Szabó (motociclista), corredor de motociclisme hongarès
 László Szabó (actor) (nascut el 1936), actor i director de cinema hongarès
 László Szabo, el propietari del restaurant Szabo's a la pel·lícula Ein Lied von Liebe und Tod
 László Rác Szabó, polític serbi d'ètnia hongaresa